Le tournoi d'Eastbourne 2009, tournoi de tennis sur gazon, se déroule du 13 au  à Eastbourne en Angleterre.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2009)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2009
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2009
Tennis en juin 2009